Jeanrichard peut désigner :
 Daniel Jeanrichard, un horloger suisse ;
 Jeanrichard, une entreprise et marque de montre.